Міжнародний зал боксерської слави (, скор. IBHOF) — це зал слави і музей боксу, створений, щоб вшанувати тих, хто вніс істотний внесок в цей вид спорту. Розташований в Канастоті, Нью-Йорк (штат), США.

Музей був відкритий в 1990-му році на честь Кармена Базиліо і Біллі Бакусю, чемпіонів світу з боксу, що народилися в Канастоті.

Призовники обираються членами Американської асоціації журналістів, що пишуть про бокс (BWAA) і істориками боксу. Церемонія включення в Зал слави проводиться щорічно в червні.

Боксер може бути включений в Зал слави через 5 років після завершення кар'єри.

Призовники 
Всі люди, покликані в Зал слави, розділені на 5 категорій.
 Сучасні боксери — боксери, чий перший бій відбувся не раніше 1989 року.
 Старожили. Ця категорія у свою чергу поділена на дві підкатегорії:
 Рання епоха — боксери, що змагалися з 1893 року до 1942;
 Пізня епоха — боксери, що змагалися з 1943 року до 1988.
 Піонери — боксери, чий останній бій відбувся 1892 року або раніше.
 Оглядачі — журналісти, історики, письменники, художники.
 Не спортсмени — не боксери, не оглядачі.

Сучасні боксери 
З 1990 по 2014 рік обиралися боксери, які провели свій останній бій не раніше 1943 року. З 2015 року — боксери, які провели останній бій не раніше 1989 року.

Український боксер 
Віталій Кличко став першим українцем, якого у 2018 році внесли до Міжнародного залу і музею боксерської слави в Канастоті (США) у категорії «Сучасні боксери».

Не спортсмени 
Зробили внесок в бокс, не будучи боксерами або оглядачами.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кличко станет первым украинцем в Международном зале боксерской славы 
 Сталлоне, Тайсона, Цзю і Чавеса ввели до залу боксерської слави 

Спортивні музеї
Бокс